Pinjin alakban Zhang Yu:

 Csang Jü (1957) kínai színésznő
 Csang Jü (1971) kínai gátfutónő
 Csang Jü (1976) kínai teniszező
 Csang Jü (1986) kínai kosárlabdázónő, olimpikon
 Csang Jü (1987) kínai úszó

Pinjin alakban Chang Yu:
 Csang Jü (1988) kínai teniszező